

Toponymes 

 Barly, commune française du Pas-de-Calais ;
 Barly, commune française de la Somme.

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France